Die BetVictor Northern Ireland Open 2018 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2018/19. Vom 12. bis 18. November 2018 fanden sie zum dritten Mal in der nordirischen Hauptstadt Belfast und zum zweiten Mal im Waterford Centre statt. Die Northern Ireland Open waren nach den English Open das zweite Turnier der Home-Nations-Serie.

Der Waliser Mark Williams kam nicht nur als Titelverteidiger, sondern auch als amtierender Weltmeister nach Nordirland. Diesmal schied er bereits in Runde 2 aus. Ronnie O’Sullivan kam nach seinem Sieg in der davorliegenden Woche beim Champion-of-Champions-Turnier erneut ins Finale. Diesmal verlor er aber gegen Judd Trump mit 7:9. Für Trump war es der neunte Ranglistentitel in seiner Karriere.

Preisgeld 
Das Preisgeld für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie blieb unverändert.

Der Rolling 147 Prize für ein Maximum Break stand bei 10.000 £.

Sieger der English Open war Stuart Bingham, somit hatte er noch die Möglichkeit die Sonderprämie von 1 Million Pfund zu gewinnen, die für den Sieger aller vier Turniere der Home-Nations-Serie (English Open, Northern Ireland Open, Scottish Open, Welsh Open) in einer Saison ausgesetzt waren. Bingham verlor jedoch in der ersten Runde mit 4:2 gegen Peter Lines und schied aus dem Turnier aus.

Turnierergebnisse 
Mit Raymond Fry und Patrick Wallace bekamen dieses Jahr zwei erfahrene Spieler die beiden Wildcards, die der gastgebende Verband vergeben durfte. Die beiden Spieler führten die nationale Amateurrangliste an. Bis zum Achtelfinale wurden alle Spiele auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) entschieden.

A = Amateurspieler (während der Saison 2018/19 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcard-Spieler des nordirischen Verbands NIBSA
kl. = kampflos weiter

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
71 Century-Breaks wurden im Turnierverlauf von 33 verschiedenen Spielern erzielt. Die beiden Finalisten Judd Trump und Ronnie O’Sullivan erzielten davon zusammen 19. Die Prämie für das höchste Turnierbreak teilten sich Li Hang und Thepchaiya Un-Nooh, denen beide ein Break von 145 Punkten gelang.

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Home Nations Series
Billardturnier in Belfast